«Боль» — песня группы «КняZz» при участии Алексея Горшенёва.

История 
После прощальных концертов группы «Король и Шут» 24 и 25 ноября 2013 года в Москве Андрей Князев рассказал про неизвестную песню Михаила Горшенёва:

 «Меня посетило одно очень крутое и, скажем так, судьбоносное воспоминание о композиции, которая может быть как некое наследие. Когда мы работали над самыми первыми полотнами группы «Король и Шут», тогда мы еще назывались «Король шутов», Михаил эту песню сочинял под гитару и пел её. Текст этот на эту песню я не писал, он этот текст вытащил из моего черновика. Просто взял стихотворение и начал на него писать музыку. И потом, когда я пришел к нему в гости, он мне её показал, и я сказал, что получилась офигительная вещь, но она не самая, что называется, «кишовская». Необычная. Тем не менее она нам всем понравилась, и я сейчас ломаю голову - а почему она никуда не попала потом? Почему забыл её он, забыл её я… странно. И вот сейчас она мне вернулась в голову и сразу вспомнил бридж, вспомнил припев, сейчас буду пытаться вспомнить куплеты. Более того, я еще буду искать записи эти где-нибудь в загашниках. Потому что они могут быть у нас где-то в черновиках. В любом случае мы там уже применим свою современную работу, но в общем и целом основа композиторская будет та, что Миха создал тогда под гитару. Я его друг, а Лёха его брат. Я думаю, нам сам Бог велел сделать что-то» 

 «Вообще она очень старая. Она была написана где-то приблизительно в 1992-м или 1993-м году. Я приезжаю к Горшку домой, и он сидит под гитару и говорит: «Вот смотри что я нашел!». Он тогда в моих черновиках покопался и нашел отрывок текста, к которому я особо серьезно не относился, и стал на него писать музыку. Он мне её наиграл, и я смотрю мелодия неплохая, только неполная. Она мне показалась необычной для тогдашнего творчества Киша, но в целом неплохая. Мы тогда записывали альбом и эта песня немного покрутилась и затерялась. Я вообще всю музыку запоминаю и вот перед памятными концертами я её вспомнил, а мы как раз хотели сделать с Лешей совместную работу. И мне показалось, что лучший вариант – это как раз спеть песню, которую изначально начал писать Миша, но так и не дописал, которую можно доделать, довести до ума на современный лад. Всем идея понравилась. И мне надо было собрать музыкальный конструктор – надо было все музыкально переставить, чтобы получилась песня.» 

7 февраля 2014 года песня стартовала в хит-параде «Нашего радио» «Чартова дюжина» и в первую неделю заняла 7-ое место. Во второй неделе песня поднялась на 2-е место, а после несколько недель занимала первое место хит-парада.

Первое исполнение перед публикой состоялось 14 февраля 2014 года на 7-ой премии «Чартова дюжина» в «Crocus City Hall», когда Михаил Горшенёв стал лауреатом в номинации «Легенда».

20 и 21 июля 2014 года группы «КняZz» и «Кукрыниксы» сыграли два совместных концерта в Москве с одноимённой программой.

25 сентября  2014 года песня вышла в четвёртом альбоме группы «КняZz» «Магия Калиостро».

13 февраля 2015 года Андрей Князев и Алексей Горшенёв за песню «Боль» стали лауреатами 8-ой премии «Чартова дюжина» в номинации «За специальный проект».

Описание песни 
 «Она тяжелая по тексту, скажем так, она символизирует наши, глубоко внутренние, какие-то моменты. То есть в ней идет повествование человека творческого, который копается, ходит вот в эти вот глубины творческих мыслей и оттуда излагает свою суть. Она в какой-то степени близка мне, близка Лешке, в чем-то она переплетается с Михиными внутренними противоречиями. Ну, она как обобщенная, то есть она не конкретно про то, что происходило с Михой последние годы или раньше – она обобщает.»

Участники записи 
 Андрей Князев — вокал
 Алексей Горшенёв — вокал
 Дмитрий Ришко — гитара, скрипка 
 Владимир Стрелов — гитара
 Дмитрий Наскидашвили — бас-гитара
 Павел Лохнин — ударные

«Соловьи. Утро» 
Спустя некоторое время после выхода сингла стало известно, что существует запись песни которую Андрей Князев по всей видимости и считал за ту самую композицию. Эта песня называется «Соловьи.Утро» и её запись хранилась у Александра Балунова, он её отреставрировал и выложил в сеть одновременно с отреставрированным магнитоальбомом «Ересь» группы «Контора». 19 июля 2014 года эта песня прозвучала на «Нашем радио» в рамках проекта «Гимн Шуту» приуроченному к первой годовщине смерти Михаила Горшенёва.  Также на песню был сделан клип из любительских записей группы «Король и Шут», который был показан на совместном концерте групп «КняZz» и «Кукрыниксы» 21 июля 2014 года в Москве.

Примечания 

Синглы группы «КняZz»
Песни группы «Король и Шут»
Альбомы Алексея Горшенёва
Песни по алфавиту
Панк-рок-песни
Песни на русском языке
Песни русских рок-групп